Terebieże (ukr. Теребежі) – wieś na Ukrainie w rejonie buskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 , s. 303.

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim